

Cinema
For Love or Money – cortometraggio prodotto dalla Nestor Company (1914)
For Love or Money – film statunitense del 1920 diretto da Burton L. King
For Love or Money – cortometraggio statunitense del 1930 diretto da Leslie Pearce
For Love or Money – film statunitense del 1939 diretto da Albert S. Rogell
Per soldi o per amore (For Love or Money) – film statunitense del 1963 diretto da Michael Gordon
For Love or Money – film australiano del 1984 diretto da Megan McMurchy e Jeni Thornley
Amore con interessi (For Love or Money) – film statunitense del 1993 diretto da Barry Sonnenfeld
La chiave del successo (For Love or Money) – film statunitense del 1990 diretto da Todd Hallowell
For Love or Money (The Revenger: An Unromantic Comedy) – film britannico del 2019 diretto da Mark Murphy

Televisione
For Love or Money – quiz show statunitense trasmesso dal 1957 al 1958 sulla CBS
For Love or Money – reality show statunitense trasmesso dal 2003 al 2004 sulla NBC
For Love or Money – film per la televisione statunitense del 1984 diretto da Terry Hughes